The Blitz е осми студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Става златен в САЩ. По време на записите, Патрик Майхасен трябва да свири на китарата, а Марк Колер се мести на бас китарата. Майхасен в крайна сметка не се появява и албумът е записан от четиримата членове на групата.

През 2014 г. е преиздаден от британската Rock Candy Records.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Марк Колер – бас
 Марк Сторс – вокали
 Джеф Клейвън – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1984 година